Adobe Integrated Runtime, een toepassing die gebruikmaakt van Adobes techniek
 Aria (compositie), een gezongen muziekstuk
 Air (Franse band), een Franse band
 Air (jazztrio), een Amerikaans jazztrio
 Air (fusionband), een Amerikaanse fusionband
 Air (muziek) - vocale of instrumentale compositie
 Club AIR, een uitgaansgelegenheid in Amsterdam
 Air (album), een album van de Nederlandse band Agua de Annique
 Air (Vollenweider), een album van Andreas Vollenweider
 Air (single), een nummer van de band Ekseption
 Air (Hair), een nummer uit de musical Hair
 Air (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel
 Air (film), een Amerikaanse film uit 2015
 Aïr Mountains, driehoekvormig bergmassief in Niger
 Het tweede deel uit Bachs Ouverture nr. 3 in D, BWV 1068
 Galactica (achtbaan), een vliegende achtbaan in Alton Towers die tot 2015 de naam Air had